Censo dos Estados Unidos de 2010
 Censo demográfico de 2010 (Brasil)